David Small (* 1965 in Manchester) ist ein britisch-US-amerikanischer Medienkünstler, Medientechnologe und Designer.

Leben und Werk 
David Small absolvierte 1999 den Ph.D. am MIT Media Lab und lehrte dort anschließend als Professor. Er ist Gründer der Small Design Firm. Small stellte nicht nur auf der Documenta11, sondern auch im Museum of Modern Art, im Centre Georges-Pompidou und im Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum aus.

Weblinks 
 Website small design firm
 Website Small design firm Illuminated Manuscript

Einzelnachweise 

Medientechnik
Medienkünstler (Vereinigte Staaten)
Designer
Hochschullehrer (Massachusetts Institute of Technology)
Künstler (documenta)
US-Amerikaner
Brite
Geboren 1965
Mann